Адриатическая лига 2001/2002 — 1-е по счёту первенство, в котором принимали участие 12 команд из Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии, Югославии. Чемпионом лиги в 1 раз стал клуб Олимпия.

Участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты игр

Финал четырёх

Награды 
 MVP регулярного сезона  Иржи Уэлш (Олимпия)
 MVP Финала  Юрий Здовц (Олимпия)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 

Лига ABA
2001 год в баскетболе
2002 год в баскетболе